Zardetti ist der Familienname verschiedener Personen:

 Eugen Zardetti (1849–1926), Schweizer Maler
 Otto Zardetti (1847–1902), Schweizer Theologe und Erzbischof